Jari Sailio (né le  à Hyvinkää en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2005-2006 || Hämeenlinnan Pallokerho || SM-liiga ||44 ||4 ||3 ||7 ||34 ||13 ||0 ||2 ||2 ||20
|-
|2006-2007 || Hämeenlinnan Pallokerho || SM-liiga ||37 ||4 ||3 ||7 ||36 ||7 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|2007-2008 || Hämeenlinnan Pallokerho || SM-liiga ||39 ||11 ||13 ||24 ||63 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Hämeenlinnan Pallokerho || SM-liiga ||53 ||10 ||16 ||26 ||82 ||5 ||0 ||0 ||0 ||6
|-
|2009-2010 || Hämeenlinnan Pallokerho || SM-liiga ||54 ||5 ||10 ||15 ||85 ||17 ||0 ||2 ||2 ||16
|-
|2010-2011 || Espoo Blues || SM-liiga || 58|| 8|| 12|| 20|| 55|| 17|| 2|| 0|| 2|| 75
|-
|2011-2012 || Espoo Blues || SM-liiga || 56|| 2|| 7|| 9|| 64|| 10|| 0|| 2|| 2|| 16
|-
|2012-2013 || HIFK || SM-liiga || 31|| 2|| 2|| 4|| 30|| 7|| 0|| 0|| 0|| 10
|-
|2013-2014 || HK Arystan Temirtaou || Kazakhstan || 23|| 10|| 14|| 24|| 30|| 16|| 4|| 6|| 10|| 34
|-
|2014-2015 || Espoo Blues || Liiga || 60 || 9 || 6 || 15 || 81 || 4 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| rowspan=2|2015-2016 || Espoo Blues || Liiga || 48|| 7|| 8|| 15|| 38|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Kärpät Oulu || Liiga ||10 ||1 ||0 ||1 ||16 ||13 ||0 ||1 ||1 ||16 
|-
| 2016-2017 || Kärpät Oulu || Liiga || 36 || 5 || 12 || 17 || 24 || 2 || 0 || 3 || 3 || 4
|-
| 2017-2018 || Kärpät Oulu || Liiga || 50 || 3 || 9 || 12 || 115 || 14 || 1 || 2 || 3 || 10
|-
| 2018-2019 || Kärpät Oulu || Liiga || 49 || 4 || 10 || 14 || 36 || 17 || 2 || 1 || 3 || 12
|-
| 2019-2020 || Kärpät Oulu || Liiga || 53|| 4|| 6|| 10|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Kärpät Oulu || Liiga || 47|| 2|| 8|| 10|| 54|| 5|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2021-2022 || Renon Sport || Alps HL||  ||

Notes et références 

Naissance en mars 1986
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur du HPK Hämeenlinna
Joueur des Espoo Blues
Joueur du HIFK
Attaquant de hockey sur glace
Naissance à Hyvinkää
Joueur du Kärpät Oulu
Joueur de l'AS Renon